Kieruj ist ein Familien- und ein (polnischer) Ortsname:
 Helmut Kieruj (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Kieruj (Stawiguda), Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Kerrey, Försterei im Kreis Allenstein, Ostpreußen